Kunlun Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Kunlun (köping i Kina, Guangxi), 
 Kunlun (köping i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar